Генрих II (герцог Баварии) (951—995) — герцог Баварии в 955—976 и 985—995 годах.
 Генрих II Святой (973—1024) — император Священной Римской империи с 1002 года
 Генрих II (граф Люксембурга) (1005—1047) — граф Люксембурга с 1026 года
 Генрих II (граф Лувена) (ок. 1020—1078) — граф Лувена и Брюсселя с 1062 года
 Генрих II фон Лаах (ок. 1050—1095) — первый пфальцграф Рейнский с 1085/1087 года
 Генрих II фон Штаде (ок. 1102—1128) — маркграф Северной марки с 1115 года
 Генрих II (маркграф Мейсена) (ок. 1103/1104 — 1123) — граф Айленбурга, маркграф Лужицкой и Мейсенской марок с 1103/1104 года
 Генрих II (герцог Австрии) (1107—1177) — герцог Австрии с 1141 года
 Генрих II (герцог Лимбурга) (ок. 1110/1115 — 1167) — граф Арлона и герцог Лимбурга с 1119 года
 Генрих II Плантагенет Короткий Плащ (1133—1189) — король Англии с 1154 года, первый в династии Плантагенетов
 Генрих II (граф Шампани) (1166—1197) — граф Шампани c 1181 года
 Генрих II (граф Бара) (1190—1239) — граф де Бар с 1214 года
 Генрих II Набожный (1192—1241) — князь Польши (Кракова), князь Силезии, князь Великой Польши с 1238 года
 Генрих II де Куртене (1206—1229) — маркграф Намюра с 1226 года
 Генрих II (герцог Брабанта) (1207—1248) — герцог Брабантский с 1235 года
 Генрих II (маркграф Баден-Хахберга) (до 1231—ок. 1297) — маркграф Баден-Хахберга в 1231—1289 годах
 Генрих II фон Клингенберг (ок. 1240—1306) — князь-епископ Констанца в 1293—1306 годах
 Генрих II (король Кипра) (1271—1324) — король Кипра с 1285 года, король Иерусалима в 1286—1291 годах
 Генрих II Железный (1299—1376) — ландграф Гессена с 1328 года
 Генрих II (маркграф Бранденбурга) (1308—1320) — последний правитель Бранденбурга из рода Асканиев (с 1319 года)
 Генрих II Свидницкий (1316/1324 — 1345) — князь Свидницкий с 1326 года
 Генрих (Энрике) II (1334—1379) — король Кастилии и Леона с 1369 года
 Генрих II (король Наварры) (1503—1555) — король Наварры с 1517 года
 Генрих II (король Франции) (1519—1559) — король Франции с 1547 года
 Генрих II (герцог Лотарингии) (1563—1624) — герцог Лотарингии с 1608
 Генрих II де Гиз (1614—1664) — архиепископ Реймский, впоследствии 5-й герцог де Гиз
 Генрих II Савойский (герцог Немурский) (1625—1659) — архиепископ Реймский, впоследствии 7-й герцог де Немур